Нуева Унион има више значења:

 Нуева Унион, Сан Алберто (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Унион (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Унион (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику